Robert Knox (1640 – 1720) – viaggiatore e scrittore scozzese
 Robert Knox (1791 – 1862) – chirurgo scozzese
 Robert Knox (1808 – 1893) – vescovo irlandese
 Robert Knox (1989 – 2008) – attore britannico